Lista das 260 comunas do departamento francês de Creuse.

|}

Creuse